Szózat Vörösmarty Mihály megzenésített verse, a magyarok nemzeti éneke a Himnusz mellett
Szózat politikai napilap 1919-1926 közt